Мюзийак () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Морбиан. Входит в состав округа Ван.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Амбон, Арзаль, Билье, Дамган, Ле-Гюэрно, Мюзийак и Нуаяль-Мюзийак.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен: в его состав вошли коммуны упраздненного кантона Ла-Рош-Бернар.

Состав кантона с 22 марта 2017 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Амбон (1 961 чел.)
 Арзаль (1 682 чел.)
 Билье (1 008 чел.)
 Дамган (1 839 чел.)
 Камоэль (1 039 чел.)
 Ла-Рош-Бернар (701 чел.)
 Ле-Гюэрно (999 чел.)
 Марзан (2 421 чел.)
 Мюзийак (5 066 чел.)
 Нивийак (4 677 чел.)
 Нуаяль-Мюзийак (2 520 чел.)
 Пенетен (2 019 чел.)
 Пеоль (2 712 чел.)
 Сен-Доле (2 539 чел.)
 Ферель (3 318 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 35,4 % голосов против 21,7 % у Марин Ле Пен и 17,1 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 63,5 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 26,4 %, Франсуа Фийон – 23,3 %, Марин Ле Пен – 18,6 %, Жан-Люк Меланшон – 16,2 %; 2 тур: Макрон – 71,6 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 31,6 %, Франсуа Олланд — 26,2 %, Марин Ле Пен — 15,5 %; 2 тур: Олланд — 52,6 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Морбиан представляют мэр коммуны Нивийак Ален Гийяр (Alain Guihard) и мэр коммуны Арзаль Мари-Одиль Жарлиган (Marie-Odile Jarligant) (оба — Разные правые).

Ссылки 

Кантоны департамента Морбиан